Rocinante puede referirse a:
Rocinante, El caballo de Don Quijote en la obra Don Quijote de la Mancha.
Rocinante, es la nave de los personajes principales de la serie de novelas The Expanse de James S. A. Corey, así como de la serie de televisión The Expanse 
Rocinante, planeta extrasolar a 49 años luz de distancia.